Grålandet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Grålandet (vid Boskär, Nagu), Åboland, 
 Grålandet (vid Ådön, Nagu), Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar